Els Acarosporomycetidae són una subclasse de fongs de la classe Lecanoromycetes. Aquesta subclasse conté l'únic ordre Acarosporales, que circumscriu la família única Acarosporaceae

Enllaços externs 

 Outline of Ascomycota 2007

Lecanoromicets
Líquens